brama – gatunek ryby
 brama – otwór w ogrodzeniu lub murze
 brama – szerokie obniżenie między dwoma pasmami górskimi, np. Brama Morawska
 Brama – herb szlachecki
 Brama – rodzaj ryb z rodziny bramowatych
 Brama – skała wspinaczkowa na Wyżynie Olkuskiej
 Brama – szczyt na Wyspie Króla Jerzego,
 Brama – wydawnictwo książkowe z Poznania
Józef Brama – polski działacz związkowy i inżynier rolnik

Zobacz też 
 brama dolinna – zwężenie doliny na krótkim odcinku
 brama japońska (Brama japonica).
 brama sieciowa